

Letteratura 
 Paura di amare (All That Matters) – romanzo di Judith Duncan del 1987

Musica 
 All That Matters – album di Michael Bolton del 1997
 All That Matters – singolo di Louise Redknapp del 1998
 All That Matters – singolo di Justin Bieber del 2013